Николай Николаевич Сухоруков (род. , Ленинград, СССР) — российский профессиональный баскетболист, выступал на позиции защитника.

Карьера 
Воспитанник петербургского баскетбола, является учеником Анатолия Штейнбока. Не имея игровой практики в «Спартаке», в 2002 году перешёл в «Конти», в котором пост второго тренера занимал Штейнбок. Затем пять лет провел во владивостокском «Спартак-Приморье».

В сезоне 2009/2010 выступал за «Нижний Новгород», с которым выиграл чемпионат Суперлиги Б.

Сезон 2010/2011 начал в БК «Рязань», но в декабре 2010 года игрок и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию.

Достижения 
  Победитель Суперлиги Б: 2009/2010

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»
 Профиль на сайте БК «Нижний Новгород»

Баскетболисты России
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Пулково»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Нижний Новгород»
Игроки БК «Рязань»